Тарасовичі — назва окремих населених пунктів.

 Тарасовичі — Білорусь, Мінська область, Вілейський район
 Тарасовичі — Українська РСР, Житомирська область, Овруцький район
 Тарасовичі — Українська РСР, Київська область, Києво-Святошинський район